El Torneig de Johannesburg 2011, també anomenat SA Tennis Open 2011, és un esdeveniment tennístic pertanyent a la sèries 250. La vintena edició es va celebrar entre el 30 de gener i el 6 de febrer del 2011 al Montecasino de Johannesburg, Sud-àfrica.

El tennista local Kevin Anderson va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

ATP World Tour 2011
Competicions esportives a Sud-àfrica